The Humans sind:
 The Humans (Band), rumänische Rockband
 The Humans (Computerspiel), Geschicklichkeitsspiel von Imagitec Design (1992)
 The Humans (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Stephen Karam (2021)
 The Humans (Theaterstück), Theaterstück von Stephen Karam (2015)

Siehe auch:
 Humans